Couvering ist der Familienname von

 John Van Couvering (* 1931), US-amerikanischer Paläoanthropologe
 Judith Van Couvering (1938–2019), US-amerikanische Paläoökologin